Iru peut désigner :
 Iru, un village du comté de Harju en Estonie ;
 Iru, un quartier de la capitale de l'Estonie, Tallinn.